Mihail Anfjorov, ruski hokejist, * 10. oktober 1956, Rusija.

Anferov je bil dolgoletni hokejist kluba Dinamo Moskva v sovjetski ligi, igral pa je še pri klubih Salavat Julajev Ufa, Krila Sovjetov, Dinamo Moskva in Dinamo Harkov. V sezoni 1990/91 je igral za KHL Medveščak v jugoslovanski ligi in bil z osemintridesetimi goli in triintridesetimi podajami najboljši igralec po točkah v ligi, s klubom je osvojil tudi naslov jugoslovanskega prvaka. Nato je prestopil v HK Sportina Bled, kjer je igral med sezonama 1991/92 in 1995/96 in kjer se je uveljavil kot eden najboljših igralec v zgodovini blejskega kluba. V prvi sezoni je dosegel enaintrideset golov in sedemintrideset podaj, v tretji sezoni pa celo šestinštirideset golov in osemindvajset podaj.

Pregled kariere

|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 32
| 10
| 7
| 17
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 25
| 20
| 12
| 32
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 19
| 17
| 36
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 17
| 14
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 35
| 7
| 8
| 15
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 27
| 7
| 5
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 32
| 8
| 12
| 20
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 21
| 3
| 0
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Harkov
| Sovjetska 2. liga
| 86/87
|
| 44
| 16
| 23
| 39
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Harkov
| Sovjetska 2. liga
| 87/88
|
| 72
| 34
| 18
| 52
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Harkov
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 26
| 6
| 4
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 38
| 33
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
| 31
| 37
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
| 29
| 21
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
| 46
| 28
| 74
|
|
|
|
| 7
| 6
| 13
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |314
| bgcolor="#7FFF00" |291
| bgcolor="#7FFF00" |239
| bgcolor="#7FFF00" |530
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |226
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Ruski hokejski napadalci
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Dinamo Harkov
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Bled